Schweinburg ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Fritz Schweinburg (1890–1959), österreichisch-US-amerikanischer Jurist

Schweinburg steht für:
 Schweinburg (Gemeinde Japons), Ortschaft in der niederösterreichischen Gemeinde Japons

Siehe auch:
 Schweineburg
 Schweinsburg